Benin – współczesne państwo w Afryce
 Benin – tradycyjne królestwo w Afryce na terenach dzisiejszej Nigerii
 Benin (ang. Benin City) – współczesne miasto w Nigerii, dawniej Wielki Benin, stolica Królestwa Benin
 Republika Beninu – państwo istniejące w 1967 na obszarze Nigerii
 „Benin” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford